VM i fodbold 1938 var den tredje slutrunde om VM i fodbold og blev spillet i Frankrig , og den var dermed den anden slutrunde i træk i Europa. Italien genvandt verdensmesterskabet efter en sejr over Ungarn på 4-2 i finalen.

Det var under Sommer-OL 1936 at FIFA besluttede at tildele Frankrig værtsskabet for slutrunden. Beslutningen skabte vrede i Sydamerika, hvor man mente at værtsskabet burde gå på tur mellem Europa og Sydamerika. Derfor deltog hverken Uruguay eller Argentina, der ellers var anset for at være et af verdens bedste hold efter sejren i Copa America 1937.

For første gang var værtslandet (Frankrig) og de forsvarende mestre (Italien) automatisk kvalificerede. Kun femten nationer deltog i slutrunden, der ellers var beregnet til 16 nationer. Østrig kvalificerede sig men meldte afbud efter at landet var blevet "forenet" med Tyskland i april 1938. England blev tilbudt den ledige plads men takkede nej, og så blev det besluttet at gennemføre turneringen med 15 hold. Ved lodtrækningen blev Sverige oversidder i 1. runde, og gik dermed direkte til kvartfinalen. I ottendedelsfinalerne gik fem af de syv kampe i forlænget spilletid, og to af kampene krævede endda en omkamp, før en vinder var fundet. I omkampene vandt Schweiz over Tyskland 4-2, mens Cuba gik videre på bekostning af Rumænien.

Sverige spillede som nævnt sin første kamp i kvartfinalen, og de vandt 8-0 over Cuba. Frankrig blev slået ud af den forsvarende mester, og Schweiz blev sendt hjem af Ungarn. Kampen mellem Tjekkoslovakiet og Brasilien endte uafgjort efter forlænget spilletid, og dermed måtte der omkamp til, hvor sydamerikanerne dog viste sig at være for stærke for europæerne og vandt med 2-1.

Ungarn udraderede Sverige i den ene semifinale 5-1, mens Italien og Brasilien spillede den første af mange vigtige VM-kampe i den anden semifinale. Brasilianerne sparede deres stjernespiller Leonidas, idet de regnede med at nå finalen, men italienerne vandt 2-1. Brasilien fik til gengæld bronze efter at have slået Sverige i bronzekampen 4-2.

Finalen blev spillet på Stade Olympique i Paris-forstaden Colombes, 55.000 tilskuere overværede kampen. Vittorio Pozzos Italien kom hurtigt foran 1-0, men Ungarn udlignede kun to minutter senere. Italienerne kom dog hurtigt foran igen, og efter første halvleg førte de 3-1 over ungarerne. Ungarn kom aldrig rigtig tilbage i kampen, der sluttede 4-2 til Italien. Og dermed blev Italien det første hold, der med held forsvarede verdensmestertitlen.

Stadioner 
Ved VM i Frankrig 1938 blev kampene spillet på følgende 10 stadioner:

Resultater

Ottendedelsfinaler 
 Schweiz – Tyskland 1-1 efs. (Parc des Princes, Paris)
0-1 Josef Gauchel (23.), 1-1 Andre Abegglen (43.)
 Italien – Norge 2-1 efs. (Stade Vélodrome, Marseilles)
1-0 Pietro Ferraris (2.), 1-1 Arne Brustad (83.), 2-1 Silvio Piola (94.)
 Ungarn – Hollandsk Østindien 6-0 (Vélodrome Municipal, Reims)
1-0 Vilmos Kohut (12.), 2-0 Géza Toldi (14.), 3-0 Gyorgy Sarosi (20.), 4-0, 5-0 Gyula Zsengeller (35., 63.), 6-0 Gyorgy Sarosi (79.)
 Cuba – Rumænien 3-3 efs. (Stade Chapou, Toulouse)
0-1 Silviu Bendea (30.), 1-1 Hector Socorro (40.), 2-1 Tomas Fernandez (87.), 2-2 Iuliu Baratki (88.), 2-3 Silviu Bendea (100.), 3-3 Juan Tunas (111.)
 Frankrig – Belgien 3-1 (Stade Olympique, Colombes, Paris)
1-0 Emile Veinante (1.), 2-0 Jean Nicolas (12.), 2-1 Henri Isemborghs (20.), 3-1 Jean Nicolas (69.)
 Brasilien – Polen 6-5 efs. (Stade Meinau, Strasbourg)
1-0 Leonidas (18.), 1-1 Fryedryk Szerfke (23. str.), 2-1 Romeu (25.), 3-1 Peracio (44.), 3-2, 3-3 Ernest Wilimowski (53., 59.), 4-3 Peracio (71.), 4-4 Ernest Wilimowski (89.), 5-4, 6-4 Leonidas (93., 104.), 6-5 Ernest Wilimowski (118.)
 Tjekkoslovakiet – Holland 3-0 efs. (Cavée Verte, Le Havre)
1-0 Josef Kostalek (92.), 2-0 Oldrich Nejedly (110.), 3-0 Josef Zeman (115.)
Omkampe:
 Cuba – Rumænien 2-1 (Stade Chapou, Toulouse)
0-1 Stefan Dobai (35.), 1-1 Hector Socorro (50.), 2-1 Carlos Oliveira (55.)
 Schweiz – Tyskland 4-2 (Parc des Princes, Paris)
0-1 Wilhelm Hahnemann (9.), 0-2 Ernst Lörtscher (22., selvmål), 1-2 Eugen Wallaschek (42.), 2-2 Alfred Bickel (65.), 3-2, 4-2 Andre Abegglen (76., 79.)

Kvartfinaler 
 Italien – Frankrig 3-1 (Stade Olympique, Colombes, Paris)
1-0 Gino Colaussi (9.), 1-1 Oscar Heisserer (10.), 2-1, 3-1 Silvio Piola (51., 72.)
 Ungarn – Schweiz 2-0 (Stade Victor Boucquey, Lille)
1-0 Gyorgy Sarosi (43.), 2-0 Gyula Zsengeller (90.)
 Sverige – Cuba 8-0 (Fort Carrée, Antibes)
1-0 Tore Keller (13.), 2-0, 3-0, 4-0 Gustav Wetterström (27., 30., 43.), 5-0, 6-0 Tore Keller (48., 49.), 7-0 Arne Nyberg (86.), 8-0 Harry Andersson (88.)
 Brasilien – Tjekkoslovakiet 1-1 efs. (Stade Chapou, Toulouse)
1-0 Leonidas (14.), 1-1 Oldrich Nejedly (41. str.)
Omkamp:
 Brasilien – Tjekkoslovakiet 2-1 (Stade Chapou, Toulouse)
0-1 Vlastimil Kopecky (23.), 1-1, 2-1 Leonidas (56., 60.)

Semifinaler 
 Ungarn – Sverige 5-1 (Parc des Princes, Paris)
0-1 Arne Nyberg (1.), 1-1 Gyula Zsengeller (20.), 2-1 Ferenc Sas (37.), 3-1 Gyula Zsengeller (39.), 4-1 Gyorgy Sarosi (66.), 5-1 Gyula Zsengeller (86.)
 Italien – Brasilien 2-1 (Stade Vélodrome, Marseilles)
1-0 Gino Colaussi (56.), 2-0 Giuseppe Meazza (60. str.), 2-1 Romeu (87.)

Bronzekamp 
 Brasilien – Sverige 4-2 (Parc Lescure, Bordeaux)
0-1 Sven Joansson (13.), 0-2 Arne Nyberg (23.), 1-2 Romeu (42.), 2-2, 3-2 Leonidas (52., 70.), 4-2 Peracio (80.)

Finale 
 Italien – Ungarn 4-2 (Stade Olympique, Colombes, Paris)
1-0 Gino Colaussi (6.), 1-1 Pal Titkos (8.), 2-1 Silvio Piola (19.), 3-1 Gino Colaussi (35.), 3-2 Gyorgy Sarosi (70.), 4-2 Silvio Piola (82.)
Dommer: Georges Capdeville (Frankrig)
45.000 tilskuere på Stade Olympique, Colombes, Paris

Målscorer 
7 mål
  Leônidas

6 mål
  Gyula Zsengellér

5 mål
  György Sárosi
  Silvio Piola

4 mål
  Gino Colaussi
  Ernest Wilimowski

3 mål

  Perácio
  Romeu

  Tore Keller
  Arne Nyberg

  Gustav Wetterström
  André Abegglen

2 mål
  Héctor Socorro
  Oldřich Nejedlý
  Jean Nicolas
  Ştefan Dobay

1 goal

  Henri Isemborghs
  Roberto
  Tomás Fernández
  José Magriñá
  Vlastimil Kopecký
  Josef Košťálek
  Josef Zeman
  Oscar Heisserer
  Émile Veinante

  Josef Gauchel
  Wilhelm Hahnemann
  Vilmos Kohut
  Ferenc Sas
  Pál Titkos
  Géza Toldi
  Pietro Ferraris
  Giuseppe Meazza

  Arne Brustad
  Fryderyk Scherfke
  Iuliu Baratky
  Silviu Bindea
  Harry Andersson
  Sven Jonasson
  Alfred Bickel
  Eugen Walaschek

Selvmål
  Ernst Lörtscher (for Tyskland)

Ekstern henvisning 

 1938 world cup

1938
Fodbold i 1938
Fodbold i Frankrig